

Geografia

Austria 
 Lendorf – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Spittal an der Drau

Niemcy 
 Lendorf – dzielnica Borken (Hessen)

Zobacz też 
 Lehndorf
 Lehndorff
 Lendorff